Österreichische Volleyball-Meisterschaft 2019/20 steht für:

 Österreichische Volleyball-Meisterschaft 2019/20 (Frauen)
 Österreichische Volleyball-Meisterschaft 2019/20 (Männer)